, сокращение от  и , в японском произношении гяру — «девушка») — субкультура японских старшеклассниц, распространённая в 1990-е, один из двух основных подстилей гяру. Характеризуется жизнерадостными яркими цветами, миниюбками, обувью на платформе, белыми гольфами (или свободными носками), искусственным загаром, крашенными в светлые тона волосами, светлыми тенями и накладными ресницами. Неизменным спутником когяру является мобильный телефон. Когяру проводят время в ночных клубах, где их характеризует раскованное поведение. Когяру необходимо отличать от гангуро, несмотря на их видимую схожесть. Своих бойфрендов когяру называют хоммэй-кун.

Особенности субкультуры 
Помимо визуальных признаков, культуру когяру характеризует свобода нравов, уделение большого внимания материальной стороне жизни и отход от некоторых моральных принципов, традиционных для японского общества. Представительницы субкультуры пользовались услугами клубов знакомств, но наибольшую известность получило характерное для когяру явление «эндзё-косай» — случайный секс или совместное времяпрепровождение без интимных услуг со взрослыми мужчинами за деньги, на которые затем покупались различные модные, обычно фирменные, вещи. За своё поведение когяру подвергались критике и презрению со стороны многих слоёв общества, считавших их бездуховными.

Журналистка Юки Исикава, написавшая книгу о когяру, в интервью для журнала Shukan Bunshun говорила:

Примечания

См. также 
 Гангуро
 Модан гару
 Эндзё-косай

Ссылки 
 Когяру вырастают в матерей-монстров

Японская массовая культура
Мода в Японии
Общество Японии